Villa Vaca Guzmán (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Villa Vaca Guzmán (plaats), een plaats in deze gemeente